Тильда может означать: Тильда сверху (◌̃) — надстрочный диакритический знак.
 Перечёркнутая тильда сверху (◌͊)
 Тильда с точками сверху (◌͋)
 Двойная тильда сверху (◌͌)
 Удвоенная тильда сверху (◌͠◌)
 Тильда снизу (◌̰) — подстрочный диакритический знак.
 Двойная тильда снизу (◌᷽)
 Тильда посередине (◌̴) — внутристрочный диакритический знак.

См. также 
 Тильда
 Периспомени
 Титло
 Маджлияна